Беджа — имя собственное.
 Беджа — вилайет Туниса
 Беджа — город в Тунисе
 Беджа — народ в Африке, на востоке Судана
 Беджа — язык этого народа.